Hollands Diep' peut faire référence à :
Hollands Diep, un bras de rivière des Pays-Bas
, une publication périodique néerlandaise